Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28 и 30 августа, и 1 сентября.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011